Плей-офф Хоккейной Лиги чемпионов 2015/2016 начался 22 сентября 2015 и завершился 9 февраля 2016 года. Всего в плей-офф приняли участие 32 команды — 16 победителей групп и 16 команд, занявших 2-е места. Жеребьёвка плей-офф состоялась 8 сентября 2015 года в 12:00 по Центральноевропейскому времени.

Формат 
Плей-офф разыгрывается по олимпийской системе, что означает, что на каждой стадии проигравшая команда вылетает из турнира. Команды сыграют друг против друга два матча дома и на выезде. В 1/16 финала команды, занявшие первые места в своих группах, проводят ответный матч дома. В последующих стадиях ответный матч проходит на арене команды, имеющей наилучший результат перед началом соответствующей стадии. Финал пройдёт на арене команды с лучшим результатом в турнире после полуфинальных матчей.

В случае, если счёт по сумме двух матчей равный, то назначается 10-минутный овертайм. В случае, если в овертайме командам не удаётся забить ни одного гола, назначается серия послематчевых штрафных бросков — буллитов. В случае, если в финале, который представляет собой один матч, счёт по окончании основного времени равный, назначается 20 минут овертайме, затем, если необходимо, серия послематчевых штрафных бросков — буллитов.

Участники

Сетка 

Примечание:
 Команды, указанные первыми в паре, играли первый матч дома.

1/16 финала 
Жеребьёвка всего плей-офф прошла 8 сентября 2015 в 12:00 CET в Хельсинки, Финляндия. Первые матчи прошли 22 и 29 сентября, ответные — 6 октября 2015.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 
Первые матчи прошли 3 ноября, ответные — 10 ноября 2015.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 1 декабря, ответные — 8 декабря 2015.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 12 января, ответные — 19 января 2016.

|}

Финал 

Финал прошёл 9 февраля 2016.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Плей-офф